Следи списак немачких градова са више од 100.000 становника. Пун списак свих немачких градова се налази овде:

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
ГрадИме на немачкомСтановништвоСавезна држава
Аугзбург-{Augsburg}-256.600Баварска
Ахен-{Aachen}-246.000Северна Рајна-Вестфалија
Бергиш Гладбах-{Bergisch Gladbach}-108.000Северна Рајна-Вестфалија
Берлин-{Berlin}-3.450.000Берлин
Билефелд-{Bielefeld}-325.000Северна Рајна-Вестфалија
Бон-{Bonn}-302.200Северна Рајна-Вестфалија
Ботроп-{Bottrop}-121.600Северна Рајна-Вестфалија
Бохум-{Bochum}-394.400Северна Рајна-Вестфалија
Брауншвајг-{Braunschweig}-239.900Доња Саксонија
Бремен-{Bremen}-547.000Бремен
Бремерхафен-{Bremerhaven}-126.900Бремен
Висбаден-{Wiesbaden}-267.700Хесен
Вирцбург-{Würzburg}-126.400Баварска
Витен-{Witten}-103.200Северна Рајна-Вестфалија
Волфзбург-{Wolfsburg}-122.800Доња Саксонија
Вупертал-{Wuppertal}-376.700Северна Рајна-Вестфалија
Гелзенкирхен-{Gelsenkirchen}-286.400Северна Рајна-Вестфалија
Гера-{Gera}-109.900Тирингија
Гетинген-{Göttingen}-126.500Доња Саксонија
Дармштат-{Darmstadt'}-'</td>137.900Хесен</tr>
Диселдорф-{Düsseldorf}-571.400Северна Рајна-Вестфалија
Дортмунд-{Dortmund}-594.900Северна Рајна-Вестфалија
Дрезден-{Dresden}-475.000Саксонија
Дуизбург-{Duisburg}-508.000Северна Рајна-Вестфалија
Ерланген-{Erlangen}-100.300Баварска
Ерфурт-{Erfurt}-200.100Тирингија
Есен-{Essen}-608.700Северна Рајна-Вестфалија
Зиген-{Siegen}-108.500Северна Рајна-Вестфалија
Золинген-{Solingen}-163.600Северна Рајна-Вестфалија
Инголштат-{Ingolstadt}-113.500Баварска
Јена-{Jena}-101.100Тирингија
Кајзерслаутерн-{Kaiserslautern}-101.300Рајна-Палатинат
Карлсруе-{Karlsruhe}-276.600Баден-Виртемберг
Касел-{Kassel}-199.500Хесен
Келн-{Köln}-968.500Северна Рајна-Вестфалија
Кемниц-{Chemnitz}-247.723Саксонија
Кил-{Kiel}-250.000Шлезвиг-Холштајн
Кобленц-{Koblenz}-109.400Рајна-Палатинат
Котбус-{Cottbus}-107.800Бранденбург
Крефелд-{Krefeld}-238.100Северна Рајна-Вестфалија
Лајпциг-{Leipzig}-446.500Саксонија
Леверкузен-{Leverkusen}-162.300Северна Рајна-Вестфалија
Либек-{Lübeck}-216.100Шлезвиг-Холштајн
Лудвигсхафен на Рајни-{Ludwigshafen}-166.200Рајна-Палатинат
Магдебург-{Magdeburg}-245.500Саксонија-Анхалт
Мајнц-{Mainz}-186.100Рајна-Палатинат
Манхајм-{Mannheim}-310.500Баден-Виртемберг
Менхенгладбах-{Mönchengladbach}-266.500Северна Рајна-Вестфалија
Милхајм на Руру-{Mülheim an der Ruhr}-175.500Северна Рајна-Вестфалија
Минстер-{Münster}-265.100Северна Рајна-Вестфалија
Минхен-{München}-1.205.900Баварска
Нирнберг-{Nürnberg}-485.394Баварска
Нојс-{Neuss}-150.000Северна Рајна-Вестфалија
Оберхаузен-{Oberhausen}-223.400Северна Рајна-Вестфалија
Оснабрик-{Osnabrück}-163.900Доња Саксонија
Олденбург-{Oldenburg}-158.000Доња Саксонија
Офенбах-{Offenbach}-116.200Хесен
Падерборн-{Paderborn}-139.100Северна Рајна-Вестфалија
Потсдам-{Potsdam}-131.900Бранденбург
Пфорцхајм-{Pforzheim}-118.100Баден-Виртемберг
Регензбург-{Regensburg}- 125.100Баварска
Реклингхаузен-{Recklinghausen}-124,800Северна Рајна-Вестфалија
Ремшајд-{Remscheid}-120.600Северна Рајна-Вестфалија
Ројтлинген-{Reutlingen}-110.000Баден-Виртемберг
Росток-{Rostock}-198.000Мекленбург-Западна Померанија
Салцгитер-{Salzgitter}-115.500Доња Саксонија
Сарбрикен-{Saarbrücken}-184.500Сарланд
Улм-{Ulm}-115.600Баден-Виртемберг
Фрајбург-{Freiburg im Breisgau}-200.000Баден-Виртемберг
Франкфурт на МајниFrankfurt am Main643.500Хесен
Фирт-{Fürth}-109.500Баварска
Хаген-{Hagen}-209.000Северна Рајна-Вестфалија
Хајделберг-{Heidelberg}-139.900Баден-Виртемберг
Хајлброн-{Heilbronn}-121.000Баден-Виртемберг
Хале-{Halle}-268.400Саксонија-Анхалт
Хам-{Hamm}-181.200Северна Рајна-Вестфалија
Хамбург-{Hamburg}-1.700.000Хамбург
Хановер-{Hannover}-523.100Доња Саксонија
Херне-{Herne}-169.200Северна Рајна-Вестфалија
Хилдесхајм-{Hildesheim}-106.100Доња Саксонија
Цвикау-{Zwickau}-101.100Саксонија
Шверин-{Schwerin}-102.800Мекленбург-Западна Померанија
Штутгарт-{Stuttgart}-585.300Баден-Виртемберг
</table>

 Галерија највећих градова 

 Спољашње везе 
 Градске панораме - Панорамски погледи и виртуелне туре по немачким градовима
 Савезна статистичка канцеларија, Немачка (немачки: Statistisches Bundesamt Deutschland)''
 мапа

Немачка, списак градова